План де ла Флор има више значења:

 План де ла Флор (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де ла Флор (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику